In 1932/33 werd het veertiende en laatste Bergisch-Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Fortuna Düsseldorf werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg SpVgg Sülz 07 met 0:7 en won daarna ook nog van 1. SV Borussia 04 Fulda. In de finale moest de club zich gewonnen geven tegen FC Schalke 04, maar plaatste zich wel voor de nationale eindronde. Voor het eerst kon de club een wedstrijd winnen, Vorwärts RaSpo Gleiwitz werd met de grond gelijk gemaakt (9:0) en ook Arminia Hannover en Eintracht Frankfurt werden met duidelijk cijfers opzij gezet. In de finale trof de club Schalke dat deze keer aan het kortste eind trok, waardoor Fortuna de landstitel behaalde.  

Na dit seizoen kwam de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij aan de macht en werd de competitie grondig geherstructureerd. De overkoepelende voetbalbonden werden afgeschaft en ruimden plaats voor 16 Gauliga's. 

De clubs uit de competitie van Bergisch-Mark werden ingedeeld in de Gauliga Niederrhein. De meeste clubs moesten echter naar de tweede klasse.

Bezirksliga

Groep A

Groep B

Finale
 Heen

 Terug

1. Bezirksklasse
Doord de invoering van de Gauliga was er dit jaar opnieuw geen promotie mogelijk.

Groep Düsseldorf

Groep Solingen

 Play-off

Groep Remscheid

Groep Wuppertal

2. Bezirksklasse

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Bergisch-Marks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1932/33